Knellwolf ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Knellwolf (1865–1945), Schweizer Politiker, reformierter Pfarrer und Journalist
 Ramon Knellwolf (* 1998), schweizerisch-italienischer Eishockeyspieler
 Ulrich Knellwolf (* 1942), Schweizer Pfarrer und Kriminalschriftsteller